Anatolij Ivanovics Ivanov (1928–1999) orosz labdarúgó-játékvezető
 Anatolij Vasziljevics Ivanov (1934–2012) orosz zeneszerző, karmester, ütőhangszer-játékos